Юро́вський Володи́мир:

 Юровський Володимир Михайлович (1915, Тараща — 1972) — композитор, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1969).
 Юровський Володимир Михайлович (1972, Москва) — диригент, онук композитора.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок